Antonio Henrique Crizostmo da Silva, mais conhecido com Ryck (Distrito Federal, 16 de setembro de 2000) é um cantor, compositor e artista visual 

brasileiro. Seu primeiro single "Aconchego" foi lançado em Outubro de 2021 e o clipe foi gravado na cidade do Rio de Janeiro. Seguidos dos lançamentos "Piggybacking" em Dezembro de 2021 e "Carnaval" de Fevereiro de 2022.

O primeiro álbum de estúdio de Ryck, Criatura, foi lançado no dia 27 de Maio de 2022, onde mescla a música pop, Nova MPB, Rap em conjunto com sonoridades religiosas Afro-brasileira.

Biografia 
Ryck nasceu na Ceilândia, periferia do Distrito Federal, onde começou cantando em festivais de música da sua escola de nível fundamental e nas igrejas que frequentava. Ainda criança, o sonho de se tornar artista nasceu no momento em que ganhou um CD da Banda Calypso de uma tia, quando tinha 3 anos. Ao longo do tempo, Ryck foi se apaixonando mais ainda pela música, e durante sua infância conheceu Adele e Amy Winehouse, suas grandes influências artísticas, além do samba, MPB e Música Afro-Brasileira, que incentivou Ryck a mostrar seu talento em apresentações escolares.

Por vir de família humildade, o jovem teve que aprender conceitos básicos de violão e canto sozinho. Após anos sendo autodidata, o artista conseguiu ter contato com aulas de música, pela primeira vez, em sua escola de tempo integral, mesmo lugar que Ryck se apresentou em seu primeiro concurso de música, no ano de 2013. Em 2016 compôs sua primeira música para participar de um concurso de músicas autorais da sua cidade. Passando grande parte na escola ou em seu quarto, Ryck buscava aprimorar suas composições. 

Apesar de ter sofrido preconceito, na igreja e locais que tentava se apresentar, por ser uma criança com voz aguda, isso não foi impedimento para Ryck continuar buscando sua carreira de cantor. Para Ryck, o trauma vivido pelo preconceito foi motivo decisivo importante para se tornar cantor.

Carreira 

A partir de 2021, Ryck começou sua carreira profissionalmente com o lançamento de "Aconchego", seu single de estreia. Com grandes feitos em pouco tempo e o recebimento caloroso do público, Ryck trouxe em seguida "Piggybacking Feat Yca" e "Carnaval", singles que antecede o lançamento do primeiro EP do artista.

Em 2022 o artista se apresentou no Festival Convida, em uma série de mentoria para aceleração de carreira. No mesmo ano, entrou por meio de curadoria para a agregadora Shake Musica, onde assinou com a editora Warner Chappell Music via Shake Music. 

No dia 27 de Maio Ryck lançou seu primeiro EP intitulado de "Criatura". O álbum possui 7 faixas, incluindo os singles lançados anteriormente. O lançamento foi o suficiente para o artista começar uma circulação com o seu show "Criatura Tour" que aos poucos vem ganhando grandes espaços.

Discografia

Álbum de estúdio

Singles 

Música
Cantores
Artistas
Artistas LGBT
Cantores de brasília
Artistas de brasília
Cantores afro-brasileiros
Artistas do DF